Kolder (vest), een middeleeuws kledingstuk
 oorspronkelijk een hersenziekte bij vee (in de 19e beschreven door de Duitse veearts Friedrich Nüsken in Verhandeling over den kolder der paarden), thans in gebruik als woord voor 'onzin'
 Marnix Kolder, een Nederlands profvoetballer